Нурмамедов:
 Нурмамедов, Абдулгани Абдулгамид оглы (род. 1955) — советский футболист, азербайджанский тренер.
 Нурмамедов, Мамеднияз Овезович (род. 1958) — туркменский государственный деятель.

 Нурмамед, Сергей Евгеньевич (род. 1980) — российский кинорежиссёр и оператор.